Voineasa (Olt) ;
 Voineasa (Vâlcea) ;